Dique pode ser:

 Dique - tipo de obra de engenharia.
 Dique (geologia) - uma estrutura geológica.

Desambiguação